Ağcabədi (stad)
Ağcabədi (district)